Уильям Майес Майклс (; ,  — ) — американский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Майклс соревновался только в тяжёлом весе свыше 71,7 кг. В единственной встрече он проиграл будущему чемпиону Сэмюель Бергер, но из-за недостатка спортсменов занял третье место и получил бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 Уильям Майклс на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Боксёры США
Боксёры на летних Олимпийских играх 1904 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена